Miejscowości w USA:
 Hamden – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Hamden – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Hamden – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
Gminy w USA:
 Hamden (ang. Hamden Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Hamden (ang. Hamden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Hamden (ang. Hamden Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware